Bernard Sergent (1946) – storico, archeologo e antropologo francese
 Jesse Sergent (1988) – ex ciclista su strada ed ex pistard neozelandese
 Victor Sergent (1887-1924) – calciatore francese